Dmitri Kramarenko – ex calciatore azero
 Ekaterina Kramarenko – ginnasta russa
 Lala Kramarenko – ginnasta russa